soms als synoniem voor Salicylzuur
 typefout voor het glycoside Salicine met salicylalcohol als aglucon en glucose als suikereenheid